Гейдук () — фамилия. Известные носители:
 Гейдук, Адольф (1835—1923) — чешский поэт и писатель.
 Гейдук, Милан (род. 1976) — чешский хоккеист.